Die Euro Hockey League 2010/2011 war die 4. Spielzeit der von der European Hockey Federation ausgetragenen Euro Hockey League, des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Hockey. Der Wettbewerb wurde in insgesamt vier Turnieren mit Gruppen- und K.-o.-Phase ausgespielt. Sieger wurde der HGC Wassenaar, der auf heimischer Anlage den spanischen Club de Campo im Endspiel 1:0 bezwang.

Teilnehmer 

Insgesamt 24 Mannschaften der 12 bestplatzierten Nationen der EHF-3-Jahreswertung qualifizieren sich für den EHL-Wettbewerb. Alle anderen Nationen schicken ihr Teams in die Trophy- und Challenge-Wettbewerbe.

  HC Bloemendaal (Meister 2009/10 Niederlande)
  HGC Wassenaar (Vizemeister 2009/10 Niederlande)
  Oranje Zwart (EHL-Play-Off-Sieger 2009/10 Niederlande)
  Rot-Weiss Köln (Meister 2009/10 Deutschland)
  UHC Hamburg (Titelverteidiger, Vizemeister 2009/10 Deutschland)
  Mannheimer HC (EHL-Play-Off-Sieger 2009/10 Deutschland)
  Atletic Terrassa (Meister 2009/10 Spanien)
  Club de Campo Madrid (Vizemeister 2009/10 Spanien)
  Real Club de Polo de Barcelona (Dritter 2009/10 Spanien)
  East Grinstead HC (Meister 2009/10 England)
  Beeston HC (Vizemeister 2009/10 England)
  Reading HC (Tabellenerster nach regulärer Saison 2009/10 England)
  KHC Dragons Brasschaat (Meister 2009/10 Belgien)
  Royal Racing Club Bruxelles (Vizemeister 2009/10 Belgien)
  Pembroke Wanderers (Meister 2009/10 Irland)
  Glenanne SC (Vizemeister 2009/10 Irland)
  Grunwald Poznań (Meister 2009/10 Polen)
  Pomorzanin Toruń (Vizemeister 2009/10 Polen)
  HC Dinamo Kazan (Meister 2009/10 Russland)
  Izmaylovo Moskau (Vizemeister 2009/10 Russland)
  CA Montrouge (Meister 2009/10 Frankreich)
  Kelburne HC (Meister 2009/10 Schottland)
  HC Olympia Kolos Sekvoia (Meister 2009/10 Ukraine)
  SC Stroitel Brest (Meister 2009/10 Weißrussland)

EHF-3-Jahreswertung

Vorrunde 

Die Vorrunde, die im Herbst 2010 als Gruppenphase ausgetragen wurde, fand im Rahmen zweier Turniere im niederländischen Eindhoven, auf der Anlage von Oranje Zwart, sowie beim spanischen Vertreter Atletic Terrassa statt. Aus den acht Gruppen à drei Mannschaften qualifizierten sich der Tabellenerste und -zweite für die K.O.-Runde.
Für einen Sieg gab es 5 Punkte, für ein Unentschieden 2 Punkte und für eine Niederlage mit weniger als drei Toren einen Punkt.

Gruppe A 

29. bis 31. Oktober 2010 in Terrassa

Gruppe B 

15. bis 17. Oktober 2010 in Eindhoven

Gruppe C 

29. bis 31. Oktober 2010 in Terrassa

Gruppe D 

29. bis 31. Oktober 2010 in Terrassa

Gruppe E 

15. bis 17. Oktober 2010 in Eindhoven

Gruppe F 

15. bis 17. Oktober 2010 in Eindhoven

Gruppe G 

29. bis 31. Oktober 2010 in Terrassa

Gruppe H 

15. bis 17. Oktober 2010 in Eindhoven

K.-o.-Runde 

Die Achtel- und Viertelfinals wurden Ostern 2011 beim HC Bloemendaal ausgetragen. Im Falle eines Unentschieden folgte eine zweimalige Verlängerung à 7,5 Minuten mit Silver Goal-Regel. Stand im Anschluss immer noch kein Sieger fest, folgte das Penaltyschießen.

Qualifikanten 

Nach Abschluss der beiden Vorrundenturniere wurden jedem Gruppensieger ein Gruppenzweiter zugelost. Zudem wurden die darauffolgenden Viertelfinals ausgelost. Es gab im Gegensatz zur Vorrunde keinerlei Einschränkungen bezüglich der Nationalität der Vereine: So konnten auch zwei Vereine aus demselben Land aufeinandertreffen.

Achtelfinale

Viertelfinale

Final Four 

Die Halbfinals, sowie das Endspiel und das Spiel um Platz 3 fanden über Pfingsten 2011 in der  niederländischen Stadt Wassenaar statt. Im Falle eines Unentschieden folgte eine zweimalige Verlängerung à 7,5 Minuten mit Silver Goal-Regel. Stand im Anschluss immer noch kein Sieger fest, folgte das Penaltyschießen.

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Endspiel

EuroHockey Club Trophy 

Die Euro Hockey Trophy wurde vom 21. bis zum 24. April 2011 in der italienischen Hauptstadt Rom ausgetragen. Sie bildet den ersten Unterbau zur Euro Hockey League. Die Clubs spielten neben dem Titel auch um Punkte für ihren nationalen Verband in der EHF-3-Jahres-Wertung, die die Anzahl der Clubs einer Nation für die Europacupwettbewerbe festlegt.

Die Startplätze für die Trophy wurden einerseits nach der EHF-3-Jahreswertung vergeben. So verlor Frankreich seinen zweiten Platz in der EHL, womit der zweite französische Vertreter in der Trophy startete. Italien und Schweiz bekamen keinen Startplatz in der EHL mehr, so dass deren nationale Meister bei der Trophy antraten.
Andererseits durften aufgrund guter Resultate die letztjährigen Trophyteilnehmer Meister von Weißrussland und der Ukraine, sowie der zweite russische Starter in der EHL spielen.

Die Verzahnung mit der drittklassigen Euro Hockey Challenge I erfolgt über eine Auf- und Abstiegsregelung. Die zweiten Starter der Schweiz und von Wales erreichten bei der letztjährigen Trophy nur die beiden letzten Plätze sieben und acht und stiegen somit in die Challenge ab. Dafür rückten der Sieger der Challenge, der österreichische Meister, und der Finalist, der tschechische Meister, in die Trophy.

Die drei restlichen Vertreter blieben zum Vorjahr unverändert: walisischer Meister, zweiter Europapokalstarter von Schottland und Italien.

Gruppe A

 St. Germain-en-Laye HC – Whitchurch HC 1:1 (1:1)
 AHTC Wien – Western Wildcats HC 2:0 (1:0)
 AHTC Wien – Whitchurch HC 4:0 (1:0)
 St. Germain-en-Laye HC – Western Wildcats HC 4:4 (2:2)
 Western Wildcats HC – Whitchurch HC 0:1 (0:0)
 St. Germain-en-Laye HC – AHTC Wien 4:2 (3:2)

Gruppe B

 RotWeiss Wettingen – TJ Pilsen Litice 3:0 (1:0)
 HC Roma – HC Bra 3:0 (1:0)
 HC Bra – TJ Pilsen Litice 3:2 (1:1)
 RotWeiss Wettingen – HC Roma 0:0 (0:0)
 HC Roma – TJ Pilsen Litice 4:0 (0:0)
 RotWeiss Wettingen – HC Bra 3:0 (2:0)

Platzierungsspiele

 Spiel Platz 7 Western Wildcats HC – TJ Pilsen Litice 3:1 (2:1)
 Spiel Platz 5 Whitchurch HC – HC Bra 0:2 (0:1)
 Spiel Platz 3 Rotweiss Wettingen – St. Germain-en-Laye HC 2:1 (1:1)
 Finale AHTC Wien – HC Roma 4:1 (1:0)

EuroHockey Club Challenge 

Gruppe A

 Cardiff & UWIC HC – Skavia Prag 1:3 (1:1)
 SV Arminen Wien – CFU Lamas 6:0 (3:0)
 Skavia Prag – CFU Lamas 7:0 (1:0)
 SV Arminen Wien – Cardiff & UWIC HC 2:1 (0:1)
 CFU Lamas – Cardiff & UWIC HC 0:1 (0:0)
 Skavia Prag – SV Arminen Wien 3:3 (1:0)

Gruppe B

 Servette Genf – HK Pliva Lipovci 2:2 (2:1)
 MK Mladost – AD Lousada 3:2 (1:1)
 HK Mladost – Servette Genf 1:0 (1:0)
 HK Pliva Lipovci – AD Lousada 1:4 (1:0)
 HK Pliva Lipovci – Hk Mladost 1:4 (0:3)
 Servette Genf – AD Lousada 3:1 (1:1)

Platzierungsspiele

 Aufstiegsspiel 2.A – 1.B: SV Arminen Wien – HK Mladost 3:2 (3:0)
 Aufstiegsspiel 1.A – 2.B: SK Slavia Prag – Servette Genf 2:3 (0:1)
 Abstiegsspiel 4.A – 3.B: CFU Lamas – AD Lousada 5:6 (2:5)
 Abstiegsspiel 3.A – 4.B: Cardiff & UWIC – HK Pliva Lipovci 3:3 (1:1) 9:8 n.7m

EuroHockey Club Challenge II 

Gruppe A

 HC Minsk – Partille SC 2:3 (1:1)
 Slagelse HC – Aker HC 6:0 (2:0)
 Partille SC – Aker HC 17:0 (8:0)
 Slagelse HC – HC Minsk 2:5 (1:4)
 Aker HC – HC Minsk 2:8 (1:4)
 Partille SC – Slagelse HC 1:2 (0:0)

Gruppe B

 Kopenhagen HC – Imittos HC 1:4 (0:1)
 Grammarians HC – Atasport 1:3 (1:1)
 Atasport – Kopenhagen HC 8:0 (6:0)
 Imittos HC – Grammarians HC 1:4 (0:2)
 Atasport – Imittos HC 5:1 (3:1)
 Grammarians HC – Kopenhagen HC 7:1 (1:0)

Platzierungsspiele

 Aufstiegsspiel 2.A – 1.B: HC Minsk – Atasport 2:2 (0:2) 4:1 n.7m
 Aufstiegsspiel 1.A – 2.B: Partille SC – Grammarians 2:2 (0:2) 3:4 n.7m
 Abstiegsspiel 4.A – 3.B: Aker HC – Immitos 2:4 (1:2)
 Abstiegsspiel 3.A – 4.B: Slagelse HC – Kopenhagen HC 5:1 (2:0)

EuroHockey Club Challenge III 

Die Euro Hockey Challenge III wurde nicht ausgespielt, da sich von den acht startberechtigten Klubs keiner bereit erklärte das Turnier auf seiner Anlage auszurichten.

qualifizierte Teams:

Gruppe A: Qormi HC (MLT), Epitok HC (HUN), Ardas Rudamina HC (LTU), Eagles HC (GIB)
Gruppe B: Slavia 2005 (BUL), HC Imittos (GRE), HC Napaios Apollon (GRE), Aker HC (NOR)

Durch Absagen von Klubs bei der Challenge II konnten der Aker HC und der HC Imittos in diesen Wettbewerb nachrücken.

EuroHockey Club Challenge IV 

Gruppe A

 HK Moravske Toplice – Akkord HC 2:10 (1:5)
 KPH Raca – Gazientep Polisgucu SC 2:1 (1:1)
 Akkord HC – Gazientep Polisgucu SC 4:2 (3:0)
 HK Moravske Toplice – KPH Raca 0:6 (0:2)
 HK Moravske Toplice – Gazientep Polisgucu SC 2:4 (1:3)
 KPH Raca – Akkord HC 0:3 (0:1)

Gruppe B

 HC NSA – SK Senkvice 0:2 (0:2)
 Furuset Sentrum IF – HC NSA 1:5 (0:3)
 SK Senkvice – Furuset Sentrum IF SC 6:0 (3:0)

Platzierungsspiele

 Aufstiegsspiel 2.A – 1.B: KPH Raca – SK Senkvice 0:1 (0:0)
 Aufstiegsspiel 1.A – 2.B: Akkord HC – HC NSA 7:2 (3:0)
 4.A – 3.B: HK Moravske Toplice – Furuset Sentrum IF 8:3 (5:1)

Endplatzierungen

 1. SK Senkvice (SVK)
 1. Akkord HC (AZE)
 3. KPH Raca (SVK)
 3. HC NSA (BUL)
 5. HK Moravske Toplice (SLO)
 5. Gazientep Polisgucu SC (TUR)
 7. Furuset Sentrum IF (NOR)

Quellen 

Hockey-Europapokal
Hockey 2010
Hockey 2011